Barn (eenheid), een eenheid van oppervlakte in de kernfysica
 Barn (album), album van Neil Young
 Biologisch Agrarische Reactor Nederland (BARN), de kernreactor bij het ITAL in Wageningen.